Andreas eller Anders Düben kan syfta på:

 Andreas Düben (1558-1625), tysk organist, far till Anders (Andreas) Düben den äldre
 Anders (Andreas) Düben den äldre, omkring 1597-1662, tysk-svensk musiker
 Anders von Düben den yngre, 1673-1738, svensk musiker, sonson till Anders Düben den äldre